Cantonul Thiéblemont-Farémont este un canton din arondismentul Vitry-le-François, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Bignicourt-sur-Saulx || align="right" | 172 || align="right" | 51340 || align="right" | 51060
|-
| Blesme || align="right" | 171 || align="right" | 51340 || align="right" | 51068
|-
| Brusson || align="right" | 174 || align="right" | 51300 || align="right" | 51094
|-
| Le Buisson || align="right" | 91 || align="right" | 51300 || align="right" | 51095
|-
| Cheminon || align="right" | 640 || align="right" | 51250 || align="right" | 51144
|-
| Cloyes-sur-Marne || align="right" | 115 || align="right" | 51300 || align="right" | 51156
|-
| Dompremy || align="right" | 93 || align="right" | 51300 || align="right" | 51215
|-
| Écriennes || align="right" | 142 || align="right" | 51300 || align="right" | 51224
|-
| Étrepy || align="right" | 141 || align="right" | 51340 || align="right" | 51240
|-
| Favresse || align="right" | 173 || align="right" | 51300 || align="right" | 51246
|-
| Haussignémont || align="right" | 206 || align="right" | 51300 || align="right" | 51284
|-
| Heiltz-le-Hutier || align="right" | 145 || align="right" | 51300 || align="right" | 51288
|-
| Isle-sur-Marne || align="right" | 62 || align="right" | 51290 || align="right" | 51300
|-
| Larzicourt || align="right" | 283 || align="right" | 51290 || align="right" | 51316
|-
| Matignicourt-Goncourt || align="right" | 120 || align="right" | 51300 || align="right" | 51356
|-
| Maurupt-le-Montois || align="right" | 556 || align="right" | 51340 || align="right" | 51358
|-
| Moncetz-l'Abbaye || align="right" | 109 || align="right" | 51290 || align="right" | 51373
|-
| Norrois || align="right" | 138 || align="right" | 51300 || align="right" | 51406
|-
| Orconte || align="right" | 455 || align="right" | 51300 || align="right" | 51417
|-
| Pargny-sur-Saulx || align="right" | 1 987 || align="right" | 51340 || align="right" | 51423
|-
| Plichancourt || align="right" | 143 || align="right" | 51300 || align="right" | 51433
|-
| Ponthion || align="right" | 114 || align="right" | 51300 || align="right" | 51441
|-
| Reims-la-Brûlée || align="right" | 181 || align="right" | 51300 || align="right" | 51455
|-
| Saint-Eulien || align="right" | 324 || align="right" | 51100 || align="right" | 51478
|-
| Saint-Lumier-la-Populeuse || align="right" | 32 || align="right" | 51340 || align="right" | 51497
|-
| Saint-Vrain || align="right" | 217 || align="right" | 51340 || align="right" | 51521
|-
| Sapignicourt || align="right" | 322 || align="right" | 52100 || align="right" | 51522
|-
| Scrupt || align="right" | 125 || align="right" | 51340 || align="right" | 51528
|-
| Sermaize-les-Bains || align="right" | 2 180 || align="right" | 51250 || align="right" | 51531
|-
| Thiéblemont-Farémont || align="right" | 601 || align="right" | 51300 || align="right" | 51567
|-
| Trois-Fontaines-l'Abbaye || align="right" | 245 || align="right" | 51340 || align="right" | 51583
|-
| Vauclerc || align="right" | 455 || align="right" | 51300 || align="right" | 51598
|-
| Vouillers || align="right" | 187 || align="right" | 51340 || align="right" | 51654
|}
 
 

Cantoane în Marne